Gallivan ist der Familienname folgender Personen:

 James A. Gallivan (1866–1928), US-amerikanischer Politiker
 Joe Gallivan (* 1937), US-amerikanischer Schlagzeuger, Perkussionist und Keyboarder
 Phil Gallivan (1907–1969), US-amerikanischer Baseballspieler